Нина Михайловна Ситникова (Сироткина; 19 сентября 1964, Кировск) — российская, ранее советская, шахматистка, международный мастер (1988) среди женщин.

2-й призёр чемпионатов СССР среди девушек (1979, 1980 и 1982). Чемпионат СССР (1989) — 7-е место. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Бэиле-Еркулане (1987) — 3-е; Ленинград (1988) — 3—7-е места.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты России